Абхайнагар:
 Абхайнагар — город на западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга. 
 Абхайнагар — подокруг на западе Бангладеш, входит в округ Джессор.